Thurot ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Thurot (1823–1882), französischer Altphilologe und Romanist
 François Thurot (1727–1760), französischer Marineoffizier und Freibeuter

Siehe auch:
 Thureau
 Tureau